Saint-Julien může být:

Francie 
 Saint-Julien (Côte-d'Or) – obec v departementu Côte-d'Or
 Saint-Julien (Côtes-d'Armor) – obec v departementu Côtes-d'Armor
 Saint-Julien (Hérault) – obec v departementu Hérault
 Saint-Julien (Jura) – obec v departementu Jura
 Saint-Julien (Rhône) – obec v departementu Rhône
 Saint-Julien (Var) – obec v departementu Var
 Saint-Julien (Vosges) – obec v departementu Vosges
 Saint-Julien-aux-Bois – obec v departementu Corrèze
 Saint-Julien-Beychevelle – obec v departementu Gironde
 Saint-Julien-Boutières – obec v departementu Ardèche
 Saint-Julien-Chapteuil – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Julien-d'Ance – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Julien-d'Armagnac – obec v departementu Landes
 Saint-Julien-d'Arpaon – obec v departementu Lozère
 Saint-Julien-d'Asse – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Julien-de-Bourdeilles – obec v departementu Dordogne
 Saint-Julien-de-Briola – obec v departementu Aude
 Saint-Julien-de-Cassagnas – obec v departementu Gard
 Saint-Julien-de-Chédon – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Julien-de-Civry – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Julien-de-Concelles – obec v departementu Loire-Atlantique
 Saint-Julien-de-Coppel – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-de-Crempse – obec v departementu Dordogne
 Saint-Julien-de-Gras-Capou – obec v departementu Ariège
 Saint-Julien-de-Jonzy – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Julien-de-la-Liègue – obec v departementu Eure
 Saint-Julien-de-Lampon – obec v departementu Dordogne
 Saint-Julien-de-la-Nef – obec v departementu Gard
 Saint-Julien-de-l'Escap – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Julien-de-l'Herms – obec v departementu Isère
 Saint-Julien-de-Mailloc – obec v departementu Calvados
 Saint-Julien-de-Peyrolas – obec v departementu Gard
 Saint-Julien-de-Raz – obec v departementu Isère
 Saint-Julien-des-Chazes – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Julien-des-Landes – obec v departementu Vendée
 Saint-Julien-des-Points – obec v departementu Lozère
 Saint-Julien-de-Toursac – obec v departementu Cantal
 Saint-Julien-de-Vouvantes – obec v departementu Loire-Atlantique
 Saint-Julien-d'Eymet – obec v departementu Dordogne
 Saint-Julien-d'Oddes – obec v departementu Loire
 Saint-Julien-du-Gua – obec v departementu Ardèche
 Saint-Julien-du-Pinet – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Julien-du-Puy – obec v departementu Tarn
 Saint-Julien-du-Sault – obec v departementu Yonne
 Saint-Julien-du-Serre – obec v departementu Ardèche
 Saint-Julien-du-Terroux – obec v departementu Mayenne
 Saint-Julien-du-Tournel – obec v departementu Lozère
 Saint-Julien-du-Verdon – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Julien-en-Beauchêne – obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Julien-en-Born – obec v departementu Landes
 Saint-Julien-en-Champsaur – obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Julien-en-Genevois – obec v departementu Haute-Savoie
 Saint-Julien-en-Quint – obec v departementu Drôme
 Saint-Julien-en-Saint-Alban – obec v departementu Ardèche
 Saint-Julien-en-Vercors – obec v departementu Drôme
 Saint-Julien-Gaulène – obec v departementu Tarn
 Saint-Julien-Labrousse – obec v departementu Ardèche
 Saint-Julien-la-Geneste – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-la-Genête – obec v departementu Creuse
 Saint-Julien-l'Ars – obec v departementu Vienne
 Saint-Julien-la-Vêtre – obec v departementu Loire
 Saint-Julien-le-Châtel – obec v departementu Creuse
 Saint-Julien-le-Faucon – obec v departementu Calvados
 Saint-Julien-le-Pèlerin – obec v departementu Corrèze
 Saint-Julien-le-Petit – obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Julien-le-Roux – obec v departementu Ardèche
 Saint-Julien-lès-Gorze – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Saint-Julien-lès-Metz – obec v departementu Moselle
 Saint-Julien-lès-Montbéliard – obec v departementu Doubs
 Saint-Julien-les-Rosiers – obec v departementu Gard
 Saint-Julien-lès-Russey – obec v departementu Doubs
 Saint-Julien-les-Villas – obec v departementu Aube
 Saint-Julien-le-Vendômois – obec v departementu  Corrèze
 Saint-Julien-Maumont – obec v departementu Corrèze
 Saint-Julien-Molhesabate – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Julien-Molin-Molette – obec v departementu Loire
 Saint-Julien-Mont-Denis – obec v departementu Savojsko
 Saint-Julien-près-Bort – obec v departementu Corrèze
 Saint-Julien-Puy-Lavèze – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-sous-les-Côtes – obec v departementu Meuse
 Saint-Julien-sur-Bibost – obec v departementu Rhône
 Saint-Julien-sur-Calonne – obec v departementu Calvados
 Saint-Julien-sur-Cher – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Julien-sur-Dheune – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Julien-sur-Garonne – obec v departementu Haute-Garonne
 Saint-Julien-sur-Reyssouze – obec v departementu Ain
 Saint-Julien-sur-Sarthe – obec v departementu Orne
 Saint-Julien-sur-Veyle – obec v departementu Ain
 Saint-Julien-Vocance – obec v departementu Ardèche
 Kostel Saint-Julien-le-Pauvre – kostel v Paříži

Kanada 
 Saint-Julien (Québec) – obec v provincii Québec